Stephan Adami (1605–1679) erdélyi szász evangélikus püspök
 Stephan Adami (?–1710) erdélyi szász evangélikus lelkész